

Sport 
 Superclásico – derby calcistico del Messico
 Superclásico – derby calcistico di Montevideo
 Superclásico – derby calcistico di Buenos Aires

Altro 
 Superclásico – film del 2011 diretto da Ole Christian Madsen